

Дресвянка — присілок, Чушевицьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Дресвянка — присілок, Шелотське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Дресвянка — село, Каменський район, Алтайський край